

Cinema 
 Il comico  (The Comedian) – film del 1969 diretto da Carl Reiner
 The Comedian – film del 2012 diretto da Tom Shkolnik
 The Comedian – film del 2016 diretto da Taylor Hackford

Fumetti 
 Il Comico (The Comedian) – personaggio di Watchmen